Charles Hanbury Williams (1708–1759) – brytyjski dyplomata i satyryk
 Charles Watkin Williams-Wynn (1775–1850) – brytyjski polityk 
 Charlie Williams (1873–1952) – angielski piłkarz i trener
 Charles Williams (1886–1945) – brytyjski pisarz, poeta i dramaturg, jeden z Inklingów
 Charles Williams (1886–1955) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Tavistock i Torquay
 Charles Williams (1887–1971) – brytyjski lekkoatleta, olimpijczyk
 Charles Williams (1893–1978) – brytyjski kompozytor
 Charles Williams (1909–1975) – amerykański pisarz
 Charles Williams, Charlie Williams (ur. 1943) – amerykański koszykarz
 Charlie Williams (ur. 1944) – maltański piłkarz
 Charles Williams (ur. 1962) – amerykański bokser
 Charles Williams, Charlie Williams (ur. 1971) – brytyjski pisarz